Mk 141 (Mark 141) – американская корабельная пусковая установка для противокорабельных ракет «Гарпун». Применяется на кораблях ВМС США и других стран. Установка представляет собой станину, на которой с фиксированным углом подъёма устанавливаются от 1 до 4 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами.

Масса установки — 5900 кг.

Угол установки контейнеров — 35°.

Состоит на вооружении с 1978 года.

Кроме установки Mk 141 ракеты «Гарпун» могут запускаться с установок Mk 112 ПЛУР ASROC, Mk 10 ЗРК «Терьер» и облегченных установок Mk 140.

Фото

Примечания

См. также
Гарпун (ПКР).

Ссылки
Mk-141 Guided Missile Launching System

Ракетное оружие США
Пусковые установки